Provençaals voetbalelftal (mannen)
 Provençaals voetbalelftal (vrouwen)